Жумадилов — казахская фамилия. Известные носители:
 Жумадилов, Азамат Тлеуханович (род. 1984) — офицер аэромобильных войск ВС Республики Казахстан, Народный герой Казахстана.
 Жумадилов, Булат Нуретдинович (род. 1973) — казахстанский боксёр, дважды серебряный призёр Олимпиад (1996 и 2000).
 Жумадилов, Кабдеш (1936—2021) — советский и казахстанский писатель, поэт, редактор.